Waln ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Waln (* 1989), amerikanischer Rapper und Indianer-Aktivist
 Nora Waln (1895–1964), US-amerikanische Journalistin und Bestsellerautorin
 Robert Waln (1765–1836), US-amerikanischer Politiker